

Geografia fisica 
 covolo – termine dialettale veneto con cui vengono indicate doline e grotte carsiche
 Covolo del Martelletto o Cùel Zanzanù – grotta nel comune italiano di Valvestino, in provincia di Brescia
 Covolo di Camposilvano – grotta nel comune italiano di Velo Veronese, in provincia di Verona

Geografia antropica 
 Covolo – frazione del comune italiano di Pederobba, in provincia di Treviso
 Covolo – contrada del comune italiano di Lusiana Conco, in provincia di Vicenza

Persone 
 Antonio Covolo (1920-2001), ciclista e dirigente sportivo italiano
 Silvia Covolo (1981) – politica italiana
 Enrico dal Covolo (1950) – vescovo cattolico e teologo italiano

Edifici 
 Covolo di Butistone – castello nel comune italiano di Cismon del Grappa, in provincia di Vicenza
 Santuario della Beata Vergine del Covolo – edificio religioso nel comune italiano di Crespano del Grappa, in provincia di Treviso